Haematochiton är ett släkte av skalbaggar. Haematochiton ingår i familjen trädsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädsvampbaggar
Haematochiton